Hugues Daussy (1970- ) : historien moderniste français;
 Pierre Daussy (1792-1860) : ingénieur hydrographe.

Homonymie de patronyme